Негритос — представитель негрито́сов, группы темнокожих и сравнительно низкорослых народов, проживающих в Азии, Меланезии, Австралии и отдельных прилегающих островах.
 Негри́тос — город в Перу.

Примечания